Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1983 года  () прошёл в Ла-Шапель-д’Армантьере с 16 по 28 августа по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменов.

 — Люк Гинар

 — Даниэль Иссален

 — Рауль Дельом

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1983 году
1983 год в шашках
Спорт в Ла-Шапель-д’Армантьере
Август 1983 года